A Temporada do Campeonato Mundial de Motovelocidade de 2005 é a 57ª edição promovida pela F.I.M.. A temporada se iniciou no dia 10 de Abril em Jerez e encerrou-se no dia 6 de Novembro em Valencia. Valentino Rossi acabou conquistando o título da MotoGP em 2005. 

O novo milênio trouxe consigo muitas mudanças ao esporte. Depois da Honda ter dominado o final dos anos 90 e Valentino Rossi ter vencido o seu primeiro título da categoria de 500cc em 2001, o esporte renasceu enquanto MotoGP em 2002. Com o ‘rebranding’ foram introduzidas novidades e novos regulamentos técnicos. Os motores a quatro tempos regressaram à categoria principal e a cilindrada das motos da categoria principal foi aumentada para 990cc. Depois de se ter sagrado o último campeão dos 500cc, Rossi venceu quatro títulos do MotoGP consecutivos, entre 2001 e 2005.

Calendário

Equipes e pilotos

MotoGP

250cc

125cc

Classificação final do mundial de MotoGP
Sistema de Pontuação
São atribuídos pontos aos 15 pilotos mais bem classificados que terminem a corrida.

Classificação final das 250cc

Classificação final das 125cc

Ver também 
 MotoGP
 Federação Internacional de Motociclismo
 Motorcycle land-speed record
 IndyCar Series
 Federação Internacional do Automóvel
 Campeonato Mundial de Superbike
 Fórmula 1

Ligações externas 
 Sítio oficial

2005